Мона́да ( от  — «единица», «простая сущность»):
 Монада — философское понятие.
 Монада — термин в функциональных языках программирования.
 Монада — историческое название одноклеточных организмов.

В математике 
 Монада — эндофунктор с парой естественных преобразований в теории категорий.
  — разновидность трёхчленного комплекса в линейной алгебре.
  — множество бесконечно близких точек в нестандартном анализе.

См. также 
 «Великая монада» — старое название символа Инь и ян